Vinod Kumar – indyjski zapaśnik walczący w stylu wolnym
 Vinod Kumar – indyjski, a od 2015 roku australijski zapaśnik walczący w obu stylach